Valentin Aleksandrowicz Riasanovsky (ur. 1884, zm. 1968) – rosyjski prawnik i historyk, badacz dziejów prawa mongolskiego.

Życiorys 
Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił na wydział prawa na Uniwersytecie Moskiewskim. Po jego ukończeniu w 1908 roku został prawnikiem. W latach 1918-1922 profesor zwyczajny prawa na uniwersytetach w Tomsku, Irkucku i Władywostoku. Następnie przebywał na emigracji. W latach 1922-1934 był profesorem prawa na Wydziale Prawa Cywilnego w Harbinie. W 1938 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, był tam profesorem na uniwersytecie w Oregonie. Zmarł w 1968 roku w San Francisco. Jest pochowany na miejscowym serbskim cmentarzu prawosławnym. Jego synem był Nicholas V. Riasanovsky. Oprócz zagadnień z zakresu prawa rosyjskiego zajmował się tematyką mongolską.

Wybrane publikacje 
 Выморочное право. — Нижний Новгород: Г. И. Сергеев и В. Е. Чешихин, 1914. — [2], 52 с.; 24
 О посмертном преемстве супругов по русскому праву: Ист.-догмат. очерк. — Нижний Новгород: Г. И. Сергеев и В. Е. Чешихин, 1914. — [6], 218 с.; 23.
 Наследование полнородных, единокровных и единоутробных братьев и сестер в благоприобретенном имуществе. (ст. 1140, т. Х, ч. 1). — Ярославль: тип. Губ. правл., 1916. — [1], 95 с.; 26.
 Преемство в линии восходящей по русскому праву : Ист.-догмат. очерк. — Ярославль: тип. Губ. правл., 1916. — [2], II, 219 с.; 25.
 Единство процесса: очерки // Труды профессоров Иркутского университета. Вып. I. — Иркутск, 1920. (Этот труд посвятил памяти профессора А. А. Симолина)
 Единство процесса: очерки. — Харбин, 1924.
 Единство процесса / Рязановский В. А.; Вступ. ст. Треушникова М. К.; Фонд «Междунар. ин-т развития правовой экономики». — М.: Юрид. бюро «Городец», 1996. — 75 с.; 21 см. — (Классика русской юридической литературы). 
 Единство процесса: Учебное пособие. — М., 2005.
 Обычное право монгольских племен. — Чита: Упр. Бурят. Монгольск. авт. обл., 1921. — 120 с.
 Обычное право бурят. — Чита, 1922.
 Лекции по гражданскому праву: В 5 вып. — Харбин: Тип. КВЖД и др., 1923—1924.
 Современное гражданское право Китая: Вып. 1. — Харбин: Заря, 1926. 197 с. (Английский перевод — * The modern Civil Law of China. Part 1, 2. — Harbin, 1927—1928).
 Customary Law of the Mongol Tribes. 1929.
 К вопросу о влиянии монгольской культуры и монгольского права на русскую культуру и право. — Харбин: Худож. тип., 1931. — 31 с.
 К вопросу о влиянии монгольской культуры и монгольского права на русскую культуру и право // Вопросы истории, 1993.
 Монгольское право (преимущественно обычное): Исторический очерк. — Харбин: Тип. Н. Е. Чинарева, 1931. 306 с.
 Китайская республика. Законы, постановления // Гражданский кодекс Китайской республики / Под ред. В. А. Рязановского. — Харбин, 1934. — Кн. 4.
 Fundamental Principles of Mongol Law. — Tientsin, 1937 (2-е издание — Indiana University, 1965. 343 p.).
 Customary law of the nomad tribes of Siberia. — Tientsin, 1938 (2-е издание — Indiana University, 1965. 151 p.)
 Обзор русской культуры: В 2 томах: Т. 1. 638 с.; Т. 2. Ч. 1. 557 с.; Т. 2. Ч. 2. 222 с. — Нью-Йорк, 1947—1948.
 Развитие русской научной мысли. — 1949.
 Customary Law of Nomadic Tribes of Siberia, Bloominghton 1965.

Bibliografia 
 Mirosław Filipowicz, Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007, s. 260-263.

Historycy dziejów Rosji
Rosyjscy historycy
Rosyjscy prawnicy
Urodzeni w 1884
Zmarli w 1968